IF se može odnositi na:

 Faktor impakta, bibliometrika parametar
 Intersticijska tečnost, Intersticijski fluid